О́хта — река на северо-востоке Санкт-Петербурга и во Всеволожском районе Ленинградской области, крупнейший правый приток реки Невы в черте города, впадает в неё у бывшего Петрозавода. Самое раннее упоминание о реке Охта встречается в Первой Новгородской летописи под 1300 годом. В конце XVIII — начале XX века по Охте проходила граница Санкт-Петербургского и Шлиссельбургского уездов.

География

Общие сведения 
Исток — в районе Лемболовской возвышенности (Всеволожский район Ленинградской области). Направление течения — с севера на юг, Охта впадает в Неву в 12,5 км от её устья. Верхняя часть, до впадения левобережного притока — реки Оккервиль, — иногда называется Большая Охта.

Относится к бассейну Балтийского моря (Охта — Нева — Невская губа — Финский залив). Длина 90 км, ширина 10-50 м, глубина 0,5-5,5 м, площадь водосбора 768 км², средний уклон реки — 1,4 ‰, средний уклон водосбора — 12,3 ‰. Густота речной сети бассейна Охты равна 1,29 км/км². Бассейн р. Охты с северо-запада и запада граничит с бассейнами рек восточного побережья Финского залива (Сестра), с северо-востока — с бассейнами рек Ладожского озера (река Морье) и с востока — с верхними притоками Невы. Истоки реки Охты расположены на склоне водораздельной северной возвышенности на высоте порядка 130 м над уровнем моря. За начало реки принято считать соединение двух ручьёв, ниже слияния которых долина хорошо разработана, имеет ширину порядка 50-80 м. Рельеф центральной и южной частей бассейна равнинный; в северной — беспорядочно разбросанные холмы чередуются с грядами и котловидными понижениями, часто заболоченными.

Долина реки неясно выраженная, пойма отсутствует. Русло реки хорошо врезанное, слабоизвилистое, шириной в нижнем течении 40-60 м. Берега крутые, высотой 4-5 м над уровнем воды в межень. Дно ровное, сложено суглинками, илистое.

 Грунты:
 в верхней части бассейна преимущественно песчаные;
 в нижней — суглинистые и глинистые,
 на болотах — торфянистые;
 залесённость бассейна — 37 %. Наибольшее количество лесов сосредоточено в верхней части бассейна;
 заболоченность — 9 %;
 озёрность — 1 %.

Притоки 

В верховьях, у деревни Елизаветинка, Охта протекает через озеро искусственного происхождения (водохранилище) — Елизаветинское озеро. Ниже, у деревни Сарженка, в 70 километрах от устья справа в Охту впадает первый значительный приток.
 Харвази, длина реки 12 километров.

Ниже Охта протекает по деревне Вартемяги, раскинувшейся по обоим её берегам. В среднем течении на 49 километре от устья слева в Охту впадает второй по величине приток.
 Пипполовка, длина реки 25 километров.

Далее по берегам реки стоят населённые пункты: Токсово, Сярьги, Аудио, Варкалово, Энколово, Капитолово, Лаврики, Новое Девяткино, Мурино. На этом участке в Охту впадает несколько небольших речек и ручьёв.
 Токса (впадает слева у деревни Аудио).
 Каменный ручей (впадает слева на участке между деревнями Капитолово и Лаврики).
 Капральев ручей (впадает слева ниже бывшего посёлка Медвежий Стан).

Далее река протекает по территории Санкт-Петербурга. Первый значительный приток в черте города впадает с правой стороны в районе бывшей деревни Новая.
 Муринский ручей, берёт начало в лесопарке Сосновка, длина 8,7 километра.

Далее на реке начинается Охтинское водохранилище площадью 1,08 км², наиболее крупный приток впадает в водохранилище с правой стороны.
 Безымянный ручей, длина 6,1 километра.
 
Устьевая часть Охты, ниже водохранилища, находится под влиянием подпора уровней воды со стороны Невы. На этом участке в Охту слева впадает три крупных притока, берущих начало рядом с Колтушской возвышенностью.
 Лубья (с 1727 по 1770 г. называлась Малая Охта, самый крупный приток, впадает слева в 8 километрах от устья в районе Ильинской слободы), длина реки 26 километров.
 Жерновка (Лапка), впадала ранее в Охту слева в 6 километрах от устья (нижнее течение притока в конце 1970-х засыпано; ныне впадает в коллекторе, в районе Ладожского парка), длина реки составляла 10 километров.
 Оккервиль (с 1770 по 1849 г. тоже называлась Малая Охта, впадает слева в 1,8 километра от устья в районе Уткиной дачи), длина реки 18 километров.

Суммарная площадь водосбора трёх последних притоков по отношению ко всему бассейну Охты составляет 35,5 %.

Ржевский гидроузел 

В 9 км от устья расположен Ржевский гидроузел с Охтинским водохранилищем, образованным Охтинской плотиной. Водохранилище руслового типа, протяжённостью 5,1 км. В верхней части его ширина — 120 м, у плотины — 200—250 м. Максимальная глубина 6,2 м. Полезный объём водохранилища составляет около 4-х млн кубических метров. В течение многих лет Ржевский гидроузел как гидротехническое сооружение находится в предаварийном состоянии. Сильно изношены механизмы управления водопропускными устройствами. Через тело плотины постоянно просачивается вода, и она может не выдержать напора в условиях сильных паводков. При прорыве плотины на пойме и в русле реки возможно возникновение размывов, которые могут привести к разрушению промышленных и гражданских объектов, находящихся в прибрежной зоне. Поскольку в ложе Охтинского водохранилища и в реке образовалось многолетнее скопление больших масс донных отложений, обогащённых высокотоксичными химическими веществами, существует серьёзная экологическая угроза в случае прорыва плотины гидроузла для ниже расположенных участков реки Охты и участка Невы вблизи её устья.

Экология 
В 2011 году в «Ежегоднике качества поверхностных вод РФ» Гидрохимического института Росгидромета РФ Охта была названа наиболее загрязнённым водным объектом в Балтийском гидрографическом районе; вода в реке была классифицирована как «грязная» (4-й класс загрязнения, разряды а, б). Среди загрязняющих веществ — соединения марганца, кадмия, железа, меди, нитритный азот, легкоокисляемые и трудноокисляемые органические вещества, также был обнаружен глубокий дефицит растворённого в воде кислорода. На начало 2008 года насчитывалось 67 предприятий, сливающих отходы в Охту. Как сообщает Росприроднадзор, «сточные воды поступают в реку Охту, ручей Горелый без очистки». По данным ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», общий объём неочищенных сточных вод, поступающих в Охту и её притоки, составляет около 50 тыс. кубометров в сутки. При этом в ведении «Водоканала» находится около половины прямых впусков, остальные обслуживаются промышленными предприятиями и организациями района. На состояние Охты также негативно влияет загрязнение её притоков. Например, в ходе исследования проб воды из ручья Кабаниха, отсутствующего в реестре Росводресурсов, было обнаружено превышение допустимой нормы концентрации химических веществ в несколько раз, а также наличие трансжиров.

К 2015 году планировалось завершение строительства Охтинского коллектора, способного ликвидировать около 15 тысяч кубометров неочищенных сточных вод в сутки. В июне 2015 года был выбран подрядчик, обязующийся завершить строительство коллектора к концу 2020 года. В октябре было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по результатам конкурса на строительство.

Строительство Охтинского канализационного коллектора осуществляется в три этапа. На 2021 год трасса коллектора проходит преимущественно по левому берегу реки Охта, от проспекта Шаумяна к проспекту Энергетиков, далее в направлении улицы Передовиков, Ириновского проспекта, шоссе Революции, Индустриального проспекта и заканчивается в районе улицы Потапова.

В марте 2021 года первый этап Охтинского коллектора был введен в эксплуатацию. В рамках второго этапа планируется строительство коллектора от шахты 645/1 до Челябинской улицы. На третьем этапе будет построен канализационный коллектор от новой застройки «Охтинский берег».

Мосты через Охту (в границах Санкт-Петербурга) 

 Челябинский мост
 Беляевский мост
 Капсюльный мост
 Охтинская плотина (Плотина Коммунаров)
 Большой Ильинский мост
 Армашёвский мост
 Индустриальный мост
 Объездной мост
 Ириновский мост
 Мост Энергетиков
 Мост Шаумяна
 Мост «Красный Судостроитель»
 Комаровский мост
 Малоохтинский мост

См. также 
Река дала имя Охта-центру и горнолыжному курорту «Охта-парк».

Примечания

Литература 
 
 

 
Притоки Невы
Реки Всеволожского района
Реки Санкт-Петербурга